Уонтнер () — английская фамилия.

Носители фамилии 
 Уонтнер, Артур (1875—1960) — английский актёр.
 Уонтнер, Уильям Кларк (1857—1930) — британский художник.